peut désigner :
 Lars Otto Grundt (1918-1992), philologue norvégien ;
 Michael Grundt Spang (1938), écrivain et journaliste norvégien.